Grand Bassa kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Grand Bassa County, region, 
 Buchanan (regionhuvudort), Grand Bassa County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar